Il singolare del torneo di tennis Torino Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Horacio de la Peña 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Bernd Karbacher (secondo turno)
 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Franco Davín (secondo turno)
 Richard Fromberg (Campione)

 Renzo Furlan (semifinali)
 Jeff Tarango (primo turno)
 Horacio de la Peña (finale)
 Ronald Agénor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1993